Hui Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xuanhui He, vattendrag, Hebei, 
 Kuai He (vattendrag i Kina, Anhui), 
 Hui He (vattendrag i Kina, Shanxi), 
 Hui He (vattendrag i Kina, Inre Mongoliet), 

Robotskapade Kinaförgreningar